Movimento steht für:

 Movimento per le Autonomie (MpA, deutsch Bewegung für Autonomie, früher Movimento per l’Autonomia), italienische Partei
 Movimento Democrático Brasileiro
 Movimento Democrático Brasileiro (1966)
 Movimento Democrático Brasileiro (1980) (MDB, deutsch Brasilianische Demokratischen Bewegung), politische Partei in Brasilien
 Movimento Associativo Italiani all’Esteroo (MAIE, deutsch Vereinte Bewegung der Italiener im Ausland), italienische Partei
 Movimento per l’arte concreta (MAC) 
 Movimento dos Capitães
 Movimento Repubblicani Europei (Bewegung der Europäischen Republikaner) war eine kleine liberale Partei in Italien
 MoVimento 5 Stelle (M5S, deutsch Fünf-Sterne-Bewegung (in Südtirol auch 5SB))
 Movimento Democrático Português (Movimento Democrático Português – Comissão Democrática Eleitoral (MDP/CDE) (dt. Portugiesische Demokratische Bewegung – Demokratische Wahl-Kommission))
 Fiamma Tricolore (Movimento Sociale Fiamma Tricolore)
 Movimento Idea Sociale, italienische neofaschistische Partei, die 2004 von Pino Rauti gegründet wurde. 
 Movimento das Forças Armadas (MFA, portugiesisch für Bewegung der Streitkräfte) war eine linksgerichtete Bewegung innerhalb der portugiesischen Streitkräfte
 Movimento para a Democracia (Kap Verde) (MpD, deutsch Bewegung für Demokratie), Partei in Kap Verde
 Unitalia (Unitalia – Movimento Iniziativa Sociale)
 Movimento Sociale Italiano
 Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe (MLSTP), Partei auf São Tomé und Príncipe
 Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8, deutsch Revolutionäre Bewegung des 8. Oktober) war eine linksextreme politische Bewegung und Guerillagruppe
 Movimento Federalista Europeo (MFE) ist eine italienische politische Vereinigung, die sich für den europäischen Föderalismus einsetzt
 Movimento de Campesinos de Santiago del Estero (MOCASE, deutsch Bewegung der Bauern von Santiago del Estero), Bauernbewegung in Argentinien
 Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, deutsch Volksbewegung zur Befreiung Angolas), Partei in Angola
 Movimento Democrático de Moçambique (MDM), Partei in Mosambik